Nositelé jména Fridrich IV.:

Králové
 Fridrich IV., římsko-německý král (1440–1493)
 Fridrich IV. Dánský,, dánský a norský král (1699–1730)
 Fridrich Neapolský, neapolský král

Vévodové
 Fridrich IV. Švábský, švábský vévoda (1152–1167)
 Fridrich IV. Lotrinský, lotrinský vévoda (1302–1329)
 Fridrich IV. Tyrolský, vévoda (1402–1439) a tyrolský hrabě (1406–1439)
 Fridrich IV. Holštýnsko-Gottorpský, vévoda (1694–1702)
 Fridrich IV. Sasko-Altenburský, saský vévoda (1822–1825)

Hrabata
 Fridrich IV. Norimberský, purkrabí (1300–1332)
 Fridrich IV. Míšeňský, míšeňský markrabě (1407–1428)
 Fridrich IV. Falcký, falckrabě a kurfiřt (1583–1610)
 Fridrich IV. Hesensko-Homburský, lankrabě (1748–1751)

Poznámky 

Rozcestníky - panovník